Prva nogometna liga Herceg-Bosne u sezoni 1995./96. je bilo treće izdanje Prve nogometne lige Herceg-Bosne. Sudjelovalo je 42 klubova podijeljenih u pet skupine, a prvakom je treći put zaredom postala momčad Širokog Brijega.

Ljestvice i rezultati

Herceg-Bosna - Jug

Herceg-Bosna - Zapad

Srednja Bosna

Bosanska Posavina - A skupina

Bosanska Posavina - B skupina

Doigravanje 
{| class="wikitable"
! !!1,klub !!2.klub !!utakmice
|-
!rowspan="4"|četvrtzavršnica
|Kiseljak ||Široki Brijeg ||2:1, 1:3
|-
|Ljubuški ||Kostrč ||0:1, 0:0
|-
|Posavac Ugljara ||Bjelopoljac Bijelo Polje ||6:0, 0:4
|-
|Zrinski Mostar ||Dragovoljac Kiseljak ||0:1, 2:2
|-
!colspan="4"|
|-
!rowspan="2"|poluzavršnica
|Posavac Ugljara ||Kostrč ||2:1, 0:2
|-
|Široki Brijeg  ||Dragovoljac Kiseljak ||3:0, 1:0
|-
!colspan="4"|
|-
!završnica
|bgcolor="silver"|Kostrč ||bgcolor="gold"|Široki Brijeg ||0:0, 0:3
|-
!colspan="4"|
|-
|colspan="4"|<small> 
'rezultat podebljan - rezultat 1.kluba doma  
rezultat normalne debljine - rezultat 1.kluba u gostima </small>
|}

 Najbolji strijelci 
 15 golova
 Mario Marušić (Grude)
 Dejan Džepina (Novi Travnik)

 Povezani članci 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1995./96.

 Izvori 
 Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 111-115
 Iljo Dominković: 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015., Orašje, 2015., str. 168-179, 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.)'', Tolisa, 2017,  (str. 212-222)
 Zvonimir Čilić, Željko Kocaj: 66 godina NK "Vitez", NK Vitez, Vitez, 2013. str. 106.
 Claudio Nicoletti , prvenstva Bosne i Hercegovine 1995. – 2000.
 hskzrinjski.ba, Zrinjski Mostar - sezona 1995./96. , pristupljeno 21. studenog 2016. 
 vrisak.info, Iz povijesti sporta: NK Široki Brijeg prvak Herceg-Bosne 1995./96, objavljeno 10. lipnja 2019., pristupljeno 22. kolovoza 2019. 
 sportsport.ba

1995-96
1995-96
1995-96 HB 1